Scott Township (Comtat d'Allegheny), concentració de població designada pel cens dels EUA al Comtat d'Allegheny (Pennsilvània).
 Scott Township (Comtat de Columbia), població del Comtat de Columbia (Pennsilvània, EUA).